Haviland kan verwijzen naar:
 Plaatsen in de Verenigde Staten:
Haviland (Kansas)
Haviland (New York)
Haviland (Ohio)
 Personen:
 Haviland Morris (°1959), Amerikaans actrice
 Organisaties:
 Haviland (intercommunale), een intercommunale van de 35 steden en gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde in België